Papadopoulos (), někdy přepisováno jako Papadopulos, je nejčetnější řecké příjmení. Vyskytuje se v Řecku, na Kypru a v zemích řeckou diasporou – USA, Spojené království, Austrálie a skandinávské země. Znamená syn kněze. Ženská podoba je Papadopoulou (Παπαδοπούλου).

 Andreas Papadopulos (* 1994), český novinář a reportér
 Avraam Papadopoulos (* 1984), řecký fotbalista
 Dimitrios Papadopoulos (* 1981), řecký fotbalista
 Georgios Papadopulos (1919–1999), řecký důstojník, v letech 1967–1973 diktátor
 Michal Papadopulos (* 1985), český fotbalista řeckého původu
 Tassos Papadopulos (1934–2008), kyperský prezident v letech 2003–2008

Externí odkazy 
 

Řecká příjmení